Chiesa di Santa Maria Maddalena delle Convertite Spagnole a Napoli
 Chiesa di Santa Maria Maddalena delle Convertite a Roma (chiesa scomparsa)
 Chiesa di Santa Maria Maddalena delle Convertite a Firenze
 Chiesa di Santa Maria Maddalena delle Convertite a Venezia